19-й Чемпионат мира по хоккею с мячом прошёл в США с 30 января по 5 февраля 1995 года. Во второй раз подряд чемпионом мира стала сборная Швеции, завоевав свой пятый титул.

Результаты

Группа A

Группа B

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Лучшие игроки 

По результатам турнира были названы лучшие игроки по позициям:
 Лучший вратарь — Паси Иноранта (Финляндия)
 Лучший защитники — Виктор Шакалин (Россия)
 Лучший полузащитник — Стефан Юнссон (Швеция)
 Лучший нападающий — Юнас Клаессон (Швеция)
 Лучший игрок — Стефан Юнссон (Швеция)

Примечания

Ссылки 
 
 Результаты ЧМ по бенди 1995

1995
Хоккей с мячом
Международные соревнования по хоккею с мячом в США
Январь 1995 года
Февраль 1995 года
Спорт в США в 1995 году
Чемпионаты мира в США
Международные спортивные соревнования в Розвилле (Миннесота)